Имя Гай Кассий Лонгин носили несколько представителей древнеримского рода Кассиев:
 Гай Кассий Лонгин (консул 171 года до н. э.);
 Гай Кассий Лонгин (консул 124 года до н. э.);
 Гай Кассий Лонгин (консул 96 года до н. э.);
 Гай Кассий Лонгин (консул 73 года до н. э.);
 Гай Кассий Лонгин, один из участников заговора против Цезаря;
 Гай Кассий Лонгин, юрист и политик I века н. э.
Кассии